Asclepiadeus bezeichnet in der antiken Verslehre zwei Versmaße:

 Asclepiadeus maior (großer Asclepiadeus)
 Asclepiadeus minor (kleiner Asclepiadeus)

Siehe auch:
 Asklepiadeische Strophe